Сергей Марк Сергеевич Косоротов (род. 16 июня 1999 года, Москва) — российский гандболист, левый полусредний польского клуба «Висла» и сборной России. Мастер спорта России.

Карьера 
Родился 16 июня 1999 года в Москве. Сын советского и российского дзюдоиста Сергея Косоротова. Гандболом начал заниматься в возрасте 13 лет в кунцевской спортшколе, а через три года продолжил обучение в УОР №2. В сезоне-2015/16 начал профессиональную карьеру в московском клубе «Училище олимпийского резерва № 2». 

С сезона-2017/18 играет в клубе «Чеховские медведи».

25 июня 2020 года подписал контракт на 2 года с польской «Вислой», вступающий в силу с сезона-2021/22.

Выступал за сборные России разных возрастов, с 2017 года вызывается в мужскую сборную России. Участник чемпионатов мира 2019 и 2021 годов и чемпионата Европы 2020 года. Лучший бомбардир сборной России на ЧМ-2021 (24 гола в шести матчах).

Достижения 
 Командные
 Чемпион России: 2018, 2019, 2020
 Обладатель Кубка России: 2018, 2019, 2020
 Победитель Суперкубка России: 2018, 2019, 2020
 Личные
 Лучший левый полусредний чемпионата России: 2019/20

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ГК «Чеховские медведи»

Гандболисты России
Игроки мужской сборной России по гандболу
Игроки ГК «Чеховские медведи»
Игроки ГК «Висла» Плоцк
Игроки ГК «Веспрем»